Saint-Genest (Allier)
 Saint-Genest (Vosges)
ook:
Saint-Genest-d'Ambière,  Vienne 
Saint-Genest-de-Beauzon, Ardèche 
Saint-Genest-de-Contest,  Tarn 
Saint-Genest-Lachamp, Ardèche 
Saint-Genest-Lerpt,  Loire 
Saint-Genest-Malifaux,  Loire 
Saint-Genest-sur-Roselle,  Haute-Vienne

Saint-Genis-Laval,  Rhône 
Saint-Genis-les-Ollières, Rhône 
Saint-Genix-sur-Guiers, Savoie
Bouchy-Saint-Genest, Marne

Zie ook
 Sint Genesius
 Sint-Genesius-Rode